Bajwa ist der Familienname folgender Personen:

 Arjan Bajwa (* 1977), indischer Schauspieler
 Asif Bajwa (* 1972), pakistanischer Hockeyspieler
 Nawaz Khizar Bajwa (* 1942), pakistanischer Hockeyspieler
 Qamar Javed Bajwa, pakistanischer General und Armeechef
 Partap Singh Bajwa (* 1957), indischer Politiker (INC)
 Surinder Singh Bajwa (1955–2007), Vize-Bürgermeister der Stadt Delhi